Чемпионат Колумбии по футболу 1957 — 10-й розыгрыш турнира.

Участники

Первая стадия

Турнирная таблица

Вторая стадия

Группа А

Группа В

Матчи за чемпионство 

|}

Матчи за 2-е место 

|}

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1957 на RSSSF

1957
Футбол в Южной Америке в 1957 году
1957 год в Колумбии